Ла Меса дел Робле има више значења:

 Ла Меса дел Робле (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Меса дел Робле (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику